Sprite Animation Toolkit (сокр. SAT) — программная библиотека для создания компьютерных игр. Создана сообществом Lysator для платформы Apple Macintosh MacOS, которая была популярна в конце 1990-х годов особенно для shareware-игр. SAT используется с THINK Pascal, THINK C или CodeWarrior в языках программирования Паскаль или Си. Несколько shareware-игр используют библиотеку SAT, включая такие игры как Q*bert, Space Debris и Space Chaos. SAT была написана Ингмаром Рэгнемалмом и в качестве альфа-версии предназначалась для Mac OS X.

Ссылки 

 Домашняя страница проекта Sprite Animation Toolkit

Игры для Mac OS
Библиотеки программ